8. breddegrad kan henvise til:

 8. nordlige breddekreds
 8. sydlige breddekreds